Himmler est un patronyme allemand notamment porté par : 

 Les frères Himmler : 
 Ernst Himmler (1905-1945), ingénieur allemand, frère des deux suivants,
 Gebhard Himmler (1898-1982), ingénieur allemand,
 Heinrich Himmler (1900-1945), chef de la SS et de la police allemande et l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, 
 Opération Himmler, ou incident de Gleiwitz, qui servit de prétexte à l'Allemagne le  pour déclencher la guerre contre la Pologne, 
 Margarete Himmler (1893-1967), femme d'Heinrich,
 Gudrun Burwitz, née Gudrun Himmler (1929-2018), néo-nazie allemande, fille de Margarete et Heinrich,
Katrin Himmler (née en 1967), écrivaine et politologue allemande, petite-fille d'Ernst.